Auxon (Aube)
Auxon (Haute-Saône)
ook:
Auxon-Dessous,  Doubs 
Auxon-Dessus,  Doubs